Poudrier : boîte de petite taille rectangulaire ou ronde contenant de la poudre de maquillage.
 Poudrier : Personne habilitée à manipuler de la poudre explosive

Patronymes 
 Séraphin Poudrier est un personnage fictif créé en 1933 par l'auteur journaliste et pamphlétaire québécois Claude-Henri Grignon (1894-1976).
 Serge Poudrier (né le  à Thetford Mines dans la province du Québec au  Canada) est un ancien joueur professionnel de hockey sur glace.
 Pont Poudrier, pont de Prague, en République tchèque